Jataúba pode referir-se a:

Locais
Jataúba - muncicípio brasileiro do estado de Pernambuco.

Plantas
O termo é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
Guarea guidonia - ou carrapeta-verdadeira.
Syagrus cocoides
Maclura tinctoria
Hymenaea courbaril

Desambiguação
Desambiguações de topônimos